Крипецкое-2 — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области. Находится в 1 км к востоку от деревни Крипецкое-1 и в 5 км к северу от железнодорожной станции и деревни Торошино.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района